Staunton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Staunton Township (Illinois)
 Staunton Township (Ohio)